Rzepiennik  ist ein Teil des Namens von vier Ortschaften am gleichnamigen Fluss in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen:

 Rzepiennik Biskupi
 Rzepiennik Marciszewski
 Rzepiennik Strzyżewski
 Rzepiennik Suchy

Siehe auch:
 Gmina Rzepiennik Strzyżewski